Tyrrell 012 je Tyrellov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi med sezonama  in , ko so z njim dirkali Michele Alboreto, Danny Sullivan, Martin Brundle in Stefan Bellof. V sezoni 1983 sta Michele Alboreto in Danny Sullivan dosegla le tri uvrstitve v točke, toda poleg petega in šestega mesta je Alboreto dosegel zmago na Veliki nagradi vzhodnih ZDA, skupno je moštvo doseglo sedmo mesto v konstruktorskem prvenstvu z dvanajstimi točkami. V sezoni 1984 sta Martin Brundle in Stefan Bellof pogosteje posegala po točkah, dosegla tudi vsak po eno uvrstitev na stopničke, toda ko je FIA na Veliki nagradi ZDA ugotovila, da Tyrell dirka s prelahkim dirkalnikom, kar so prikrivali z dodajanjem krogličnih ležajev v rezervoar za gorivo, je diskvalificirala Tyrell z vseh končanih dirk v tej sezoni ter jim prepovedala nastop na preostalih dirkah sezone. Tyrrell 012 je bil uporabljen tudi v začetnem delu sezone 1985, dokler ga ni zamenjal nov Tyrrell 014.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

‎

012
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1983
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1984
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1985